Velika nagrada Portugalske je lahko:

Velika nagrada Portugalske, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Portugalske, motociklistična dirka